Pourchet, marque de luxe française spécialisée dans la maroquinerie et le cuir.
 Jean Pourchet, homme politique français, membre de l'UDF.
 Maria Pourchet, écrivaine française.
 Georges Pourchet, président de la république de Saugeais.
 Gabrielle Pourchet, présidente de la république de Saugeais.
 Georgette Bertin-Pourchet, présidente de la république de Saugeais.